DIKW ( — данные, информация, знания, мудрость) — информационная иерархия, где каждый уровень добавляет определённые свойства к предыдущему уровню. Каждый следующий уровень характеризуется большим уровнем зрелости (пригодностью к продолжению жизни) и кратно меньшим объёмом сведений.

Термин стал популярным после речи Рассела Акоффа в 1989 году при вступлении в должность президента общества :en:International Society for General Systems Research, хотя основные идеи присутствуют в поэме Т. С. Элиота «The Rock» 1934 года.

 В основании находится уровень данных.
 Информация добавляет контекст.
 Знание добавляет «как» (механизм использования)
 Мудрость добавляет «когда» (условия использования)

Как таковая концепция DIKW является моделью для понимания важности и ограничений понятийной работы.

Основные области использования модели — Управление знаниями.

Критика 
Рассел Акофф предложил знание в качестве ценности информации, что в то время вызвало одобрение в связи с пониманием наступления информационных перегрузок. Согласно Акоффу, знание — то, что превращает информацию в инструкции (рецепты). Такое понимание знаний может быть полезным (и действенным) в контексте бизнеса, но слабо согласуется с тем, что считалось знанием в течение тысяч лет, когда господствовало платоновское определение знания как множества истинных верований, которые достаточно обоснованы, чтобы в них верить. При этом знания не оставались нагромождением сведений, а составляли более или менее системную картину мира, сочетая истину и красоту. Более того, знания представлялись как чисто человеческое предприятие, как сокровище, передаваемое из поколения в поколение.

С появлением компьютеров, термин пришлось подстроить под новые реалии, поэтому к картине и была прибавлена «мудрость». Проблема, тем не менее, состоит не в том, что понятие было искажено, а в том, что вследствие этого в DIKW знание является результатом фильтрации информации, тогда как знание и связанные с ним процессы, не говоря уже о мудрости, является результатом более сложных процессов: социальных, культурных и т. п. То есть, реальная проблема DIKW в пирамидальной форме, которая даёт искажённое и сильно упрощённое представление.

Похожие подходы 
В области визуализации данных и больших данных сходная, менее философизированная, модель обогащения информации была предложена Дэйвом Кэмпбеллом (Dave Campbell) из Майкрософт:
 Сигнал (Signal)
 Данные (Data)
 Информация (Information)
 Знание (Knowledge)
 Понимание (Insight)
При этом вместе со степенью переработанности растёт и ценность информации.

См. также 
 Знание
 Информационная экономика
 Информационный работник
 Обобщение
 Визуализация данных
Мудрость
Уровни зрелости управления

Примечания

Литература 
 Ильенков Э. В. Диалектическая логика. Очерки истории и теории (1984)

Ссылки 
 Данные, Информация, Знания, и Мудрость Gene Bellinger, Durval Castro, Anthony Mills
 Происхождение иерархии Данные, Информация, Знания, и Мудрость Nikhil Sharma



Управление знаниями